Zembsch ist der Familienname von:

 Mark Zembsch (* 1959), US-amerikanischer Steuermann im Rudern
 Otto Zembsch (1841–1911), deutscher Kapitän zur See der Kaiserlichen Marine und Botschafter

 Siehe auch
 Villa Zembsch, Villa auf dem Grundstück eines Weingutanwesens in Radebeul, siehe Haus Steinbach